Jilotepeque kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Luis Jilotepeque, kommun i Departamento de Jalapa
 San Luis Jilotepeque (kommunhuvudort), Departamento de Jalapa, 
 Ipala (kommunhuvudort) i kommunen Municipio de Ipala i Departamento de Chiquimula,